Jméno a příjmení Antonín Černý má více nositelů:

 Antonín Černý (architekt) (1896–1976) – český meziválečný architekt (Assicurazioni Generali & Moldavia Generali budova a Broadway pasáž)
 Antonín Černý (fotbalista) (1908–1982) – český meziválečný fotbalista, SK Kladno
 Antonín Černý (herec) (* 1921) – český herec
 Antonín Černý (malíř) (* 1967) – český malíř, stoupenec výtvarného stylu hyperrealismus
 Antonín Černý (politik) (1881–???) – meziválečný československý politik, poslanec za sociální demokraty
 Antonín Černý (poslanec Českého zemského sněmu) (1859–???) – český politik